Iron Maiden: Flight 666 (Айрън Мейдън: Полет 666) е концертен документален филм за британската хевиметъл група Айрън Мейдън. Филмът проследява първата част от турнето на групата Somewhere Back in Time World Tour („Световно турне „Някъде назад във времето“) между февруари и март 2008 г., по време на което групата пътува на техния собствен Боинг 757, Ed Force One („Силата Ед Едно“, името е подбрано да е подобно на Air Force One), с повиквателен знак „666“.

„Полет 666“ е съвместна продукция на продуцентската компания от Торонто Banger Films, известна с документалните си филми: Metal: A Headbanger's Journey („Метъл: Пътешествие на хедбенгър“) и Rush: Beyond the Lighted Stage („Прилив: Зад осветената сцена“). Филмът е заснет във видео с висока разделителна способност и 5.1 съраунд звук, продуциран от Кевин Шърли (Kevin Shirley, който работи с групата от албума им от 2000 г. Brave New World). Разпространяван е от Arts Alliance Media и EMI (освен в САЩ, където е разпространяван от D&E Entertainment) в избрани кина на 21 април 2009 г. В България филмът е излъчен в кината „Арена“ в София и Варна.

Списък с песни

Персонал 
Айрън Мейдън
 Брус Дикинсън – фронтмен
 Дейв Мъри – китари
 Ейдриън Смит – китари, бек вокали
 Яник Гърс – китари
 Стийв Харис – бас, бек вокали, копродуцент (концертно аудио)
 Нико Макбрейн – барабани

Външни препратки 
 
 Iron Maiden: Flight 666 в „Би Би Си“

Албуми на Айрън Мейдън
Британски документални филми
Канадски документални филми
Концертни филми
Метъл албуми
Рок албуми
Филми от 2009 година
Филми за музика